Бела́бр () — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр. Входит в состав округа Ле-Блан.

Код INSEE кантона — 3604. Всего в кантон Белабр входят 7 коммун, из них главной коммуной является Белабр.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2007 год составляло 3 249 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Белабр
 Население коммун департамента Эндр на сайте INSEE

Кантоны департамента Эндр